Tress ist der Familienname folgender Personen:

 Elimelech Gavriel Tress (1909–1967), US-amerikanischer Präsident der Agudath Israel of America
 Horst Tress (* 1950), deutscher Autor, Maler und Künstler
 Kyle Tress (* 1981), US-amerikanischer Skeletonpilot
 Simon Tress (* 1983), deutscher Koch und Autor
 Wolfgang Tress (1948–2023), deutscher Psychotherapeut, Psychoanalytiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Tres
 Dress